Nevel steht für:
 Newel (Pskow), eine Stadt in Russland
 Nevel (Musik), in der Bibel erwähntes Saiteninstrument, vermutlich eine Leier